Sjögren is een Zweedse achternaam en kan verwijzen naar:
 Emil Sjögren, componist en organist.
 Nils Sjögren, beeldhouwer
 Henrik Sjögren, oogarts
 Syndroom van Sjögren, naar hem genoemde afwijking.
 Karl Gustaf Torsten Sjögren, psychiater en geneticus, mede naar hem genoemde afwijkingen;
 Syndroom van Sjögren-Larsson
 Syndroom van Marinesco-Sjögren